Clarembaud de Chappes peut désigner :
 Clarembaud  de Chappes, ou Ascelin de Chappes, premier seigneur de Chappes connu d'environ 1040 à 1090.
 Clarembaud  de Chappes, seigneur de Chappes et vicomte de Troyes de 1111 à 1134. Petit-fils du précédent.
 Clarembaud  de Chappes, dit le Lépreux , seigneur de Chappes et vicomte de Troyes de 1134 à 1140. Fils du précédent.
 Clarembaud  de Chappes, dit le Jeune, seigneur de Chappes et vicomte de Troyes de 1140 à 1172. Fils du précédent.
 Clarembaud  de Chappes, seigneur de Chappes et vicomte de Troyes de 1172 à 1205. Fils du précédent.
 Clarembaud  de Chappes, seigneur de Chappes de 1205 à 1246. Fils du précédent.